Cvadrant poate semnifica:
 Cvadrant, pătrime din circumferința unui cerc;
 Cvadrant, instrument de precizie folosit în astronomie, geodezie și în navigație;  
 Cvadrantul / Cvadrantul de Perete, o constelație desuetă, dispărută.

Bibliografie
 Florin Marcu și Constant Maneca, Dicționar de neologisme, Ediția a III-a, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978;
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Editura Litera Internațional, București - Chișinău, 2007.